Скрип

 Скрипучий голос
 Скрип — звук.
 Скрип () — опережающая выдача сертификата на акции; сертификат, который является заменой ценной бумаги или валюты.